Posadas, város Argentínában, Misiones tartomány fővárosa
Posadas, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Córdoba tartományban
Posadas, település Spanyolországban, La Rioja autonóm közösségben, Ezcaray községban